«Dammit Man» — сингл американского рэпера Питбуля при участии Piccallo. Был выпущен 3 августа 2004 г. с дебютного альбома Питбуля M.I.A.M.I. Продюсером стал Джим Джонсин. Песня достигла пика на 19 строке в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles.

Видеоклип 
Режиссёром клипа стал Флай Кай. В нём снялись и Питбуль, и Piccallo. Также в эпизодах появился DJ Khaled.

Список композиций 
 «Dammit Man» (Album Version) (featuring Piccallo) — 4:01
 «Dammit Man» (Remix) (featuring Lil' Flip) — 3:46
Источник:

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни Pitbull